Первая Футбольная лига 2006-07 — 15-й сезон Второго дивизиона Футбольной лиги в своем нынешнем виде. Спонсором соревнования являлась компания The Coca-Cola Company.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Вторым дивизионом является Первая Футбольная лига. По результатам сезона в Чемпионат Футбольной лиги выйдут две команды и еще победитель Плей-офф Первой Футбольной лиги. Четыре команды занявшие самые низшие места покинут Первую Футбольную лигу и перейдут во Вторую Футбольную лигу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в командах

Из Первой лиги 
Клубы, вышедшие в Чемпионат Футбольной лиги
 Саутенд Юнайтед
 Колчестер Юнайтед
 Барнсли

Клубы, выбывшие во Вторую лигу
 Хартлпул Юнайтед
 Милтон Кинс Донс
 Суиндон Таун
 Уолсолл

В Первую лигу 
Клубы, выбывшие из Чемпионата Футбольной лиги
 Кру Александра
 Миллуолл
 Брайтон энд Хоув Альбион

Клубы, вышедшие из Второй лиги
 Карлайл Юнайтед
 Нортгемптон Таун
 Лейтон Ориент
 Челтнем Таун

Турнирная таблица

Плей-офф

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Турнирная таблица Первой Футбольной лиги

2006
Футбол в Англии в сезоне 2006/2007